Magdalenenstraße 17 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Magdalenenstraße 17 (Darmstadt)
 Magdalenenstraße 17 in Hamburg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Rotherbaum